Ла Глорија Дос има више значења:

 Ла Глорија Дос (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Глорија Дос (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Глорија Дос (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија Дос (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику